Пили́п (, який любить коней) — українське ім'я. Зменшені форми — Пилипко, Пилипонько, Пилипчик, Пилипцьо, Пилипок, Пилипець.

Святі 
Апостоли
 Апостол Пилип — один з 12 апостолів Ісуса Христа.
 Апостол Пилип (від 70) — один з 70 апостолів Ісуса Христа.
Митрополитом Московським і всієї Русі
 Філіп I (пом. 1473) — митрополит Московський і всієї Русі, канонізований в 1652.
 Філіп II (1507—1569) — митрополит Московський і всієї Русі, канонізований в 1652.

Гетьмани України 
 Пилип Степанович Орлик — гетьман України 1710—1711 р. Автор першої конституції.

Римські імператори 
 Пилип Араб — римський імператор в 244 — 249 рік ах.
 Філіп Молодший (237 (8) — 249) — син і співправитель римського імператора Філіпа Араба.

Царі Македонії 
 Філіпп I Македонський — правив у VII столітті до н. е.. (Династія Аргеадів).
 Філіпп II Македонський — правив у 359 — 336 рр.. до н. е.. (Династія Аргеадів).
 Філіп III Македонський — правив у 323 — 317 рр.. до н. е.. (Династія Аргеадів).
 Філіпп IV Македонський — правив у 297 — 294 рр.. до н. е.. (Династія Антипатриду).
 Філіпп V Македонський — правив у 221 — 179 рр.. до н. е.. (Династія Антігонідов).

Королі Франції 
 Філіп I — правив у 1060–1108 рр.. (Династія Капетингів).
 Філіп II Август — правив у 1180 — тисячі двісті двадцять три рр.. (Династія Капетингів).
 Філіп III Сміливий — правив у 1270–1285 рр.. (Династія Капетингів).
 Філіп IV Красивий — правив у 1285–1314 рр.. (Династія Капетингів).
 Філіп V Довгий — правив у 1316–1322 рр.. (Династія Капетингів).
 Філіп VI — правив у 1328–1350 рр.. (Династія Валуа).
 Луї-Філіп I — правив у 1830–1848 рр.. (Орлеанська династія).

Королі Іспанії 
 Філіп I Кастильський — король Кастилії і Леона як чоловік Хуани Божевільної в 1504–1506 рр..
 Філіп II Габсбург — правив у 1556–1598 рр..
 Філіп III Габсбург — правив у 1598–1621 рр..
 Філіп IV Габсбург — правив у 1621–1665 рр..
 Філіп V Бурбон — правив у 1700–1724 і в 1724–1746 рр..

Королі Португалії 
 Філіп I Габсбург — правив у 1580–1598 рр..
 Філіп II Габсбург — правив у 1598–1621 рр..
 Філіп III Габсбург — правив у 1621–1640 рр..

Герцоги Бургундські 
 Філіпп I Руврський — герцог Бургундії в 1350–1361 (династія Капетингів).
 Філіпп II Сміливий — герцог Бургундії в 1363–1404 (династія Валуа).
 Філіп III Добрий — герцог Бургундії в 1419–1467 (династія Валуа).

Герцог Орлеанський 
 Філіп I Орлеанський (1640–1701)
 Філіп II Орлеанський (1674–1723)
 Луї-Філіп-Жозеф Орлеанський (Філіп Егаліте) (1747–1793)
 Луї-Філіп Орлеанський (1773–1850)

Примітки

Див. також 
 Філіпп
 Пилипи — український топонім
 Філіп I
 Філіпп II
 Філіп III
 Філіп IV
 Філіп V
 Філіп VI
 Філіп

Чоловічі імена
Чоловічі імена грецького походження